Diospyros kaki, magyarul datolyaszilva, ázsiai növény
 Kaki, Momi-osztályú japán romboló a 20. század első felében

Földrajz
 Kaki, település Iránban
 Kaki, falu Francia Polinéziában
hasonló
 Kaki King, amerikai énekesnő, zenész, zeneszerző
 Kakifly, japán mangaka

Lásd még 
 Khaki